Gampong Cot (Sakti), een plaats in Indonesië
Gampong Cot (Jangka Buya), een plaats in Indonesië
Gampong Cot (Seunagan), een plaats in Indonesië
Gampong Cot (Samatiga), een plaats in Indonesië